Курбевуа́ () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент О-де-Сен. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 9 км на північний захід від Парижа, 5 км на схід від Нантера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 38607 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 85761,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Відомі люди 
Тут народився французький кіноактор Луї де Фюнес
 Арлетті (1898—1992) — французька кіноакторка
 Мішель Блан (* 1952) — французький актор, кінорежисер та сценарист.

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Курбевуа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту О-де-Сен

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту О-де-Сен